On retrouve sous ce nom :
 l'entrepreneur Jean Stalaven.
 l'entreprise Jean Stalaven, fondée par le précédent.